

Personen
Christo van Rensburg (1962), Zuid-Afrikaans tennisser
Hans van Rensburg (1779-1836), Zuid-Afrikaans Voortrekker
Jacques Janse van Rensburg (1987), Zuid-Afrikaans wielrenner
Johannes van Rensburg (1898-1966), Zuid-Afrikaans fascist
Nico van Rensburg (1966), Zuid-Afrikaans golfer
Reinardt Janse van Rensburg (1989), Zuid-Afrikaans wielrenner
Siener van Rensburg (1864-1926), Zuid-Afrikaans profeet
Willem Cornelis Janse van Rensburg (1818-1865), Zuid-Afrikaans president

Nederlandse of Vlaamse achternaam